El término Personality Crisis puede referirse a:

 Personality Crisis, una banda de punk rock.
 Personality Crisis, un sencillo de Sonic Youth.
 Personality Crisis, una canción de New York Dolls.